Neuwirthshaus ist der Ortsname von

 Neuwirthshaus (Kemnath), Ortsteil der Stadt Kemnath, Landkreis Tirschenreuth, Bayern
 Neuwirthshaus (Plankenfels), Ortsteil der Gemeinde Plankenfels, Landkreis Bayreuth, Bayern
 Neuwirthshaus (Thurnau), Ortsteil des Marktes Thurnau, Landkreis Kulmbach, Bayern

Siehe auch:
 Neuwirtshaus